César Pérez puede referirse a:

 César Pérez Vivas, político , abogado y docente venezolano. 
 César Pérez de Tudela, alpinista, periodista, escritor y abogado español.
 César Pérez Gellida, escritor vallisoletano de novela negra.
 César Pérez Maldonado, futbolista chileno.